Lull est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Saint Lull ou Lul, dont la fête liturgique est le  ;
 Richard Swann Lull (R. S. Lull), paléontologue américain.

Prénom 
Lull est un prénom notamment porté par :
 Robert Lull Forward, physicien américain et un auteur de romans de science-fiction.

Surnom 
 Lull, surnom de Lucien Gillen.

Variantes 
 latin : Lullus
 catalan : Llull
 variante francisée : Lulle

Voir aussi 
 Raymond Lulle (Ramon Llull en catalan, Raimundus Lullus ou Raymundus Lullus en latin), philosophe et écrivain mystique majorquin du Moyen Âge ;